Guarantã (Esenbeckia leiocarpa Engl.) - árvore da família das rutáceas.
 Guarantã (São Paulo) -  município brasileiro do estado de São Paulo.
 Guarantã do Norte -  município brasileiro do estado de Mato Grosso.